Das Armee-Derby () war ein Fußballderby zwischen den beiden Profimilitärvereinen Sangju Sangmu FC und Ansan Mugunghwa FC gewesen. Dieses Derby fand zum ersten Mal 2013 in der K League Challenge statt. Nach Auflösung von Asan Mugunghwa FC, den Nachfolgeverein aus Ansan, findet das Derby nicht mehr statt.

Geschichte

Vorgeschichte 
2011 wurde der Militärverein Sangju Sangmu FC in Sangju vom südkoreanischen Militär gegründet. Sinn hinter diesen Verein war, dass man wehrpflichtige Profispieler bei den Militärvereinen weiterspielen lassen konnte, wo sie auch gleichzeitig ihren Wehrdienst ableisten konnten. Nachdem Sangju Sangmu FC K League 2012 aus der ersten Liga abstieg, trafen sie auf Police FC in der neu gegründeten K League Challenge. Police FC ist der zweite Profi-Militärverein in Südkorea. 2013 spielte Sangju Sangmu FC gegen Police FC, 2014–2015 spielte man gegen Ansan Police FC, 2016 nannte sich der Verein in Ansan Mugunghwa FC um. 2017 zog der Verein nach Asan um, und benannte sich in Asan Mugunghwa FC um. Ende 2019 wurde dieser Verein allerdings aufgelöst, sodass das Derby nicht mehr stattfinden kann.

Spielstätten der beiden Vereine

Begegnungen 
Die folgende Tabelle listet alle Ligaspiele, in denen die beiden Mannschaften aufeinander trafen, in chronologischer Reihenfolge auf.

K League Challenge

Zusammenfassung

Einzelnachweise 

Fußball (Südkorea)
Fußballderby
Asan Mugunghwa FC
Sangju Sangmu FC